Ocurrencia (de ocurrir) puede referirse a:
En probabilidad, materialización de un evento aleatorio;
En prevención de riesgos, materialización de una situación de peligro;
Chiste, "idea inesperada, pensamiento, dicho agudo u original que ocurre a la imaginación".

Notas